Bernard Mabille (1947-), humoriste français ;
 Bernard Mabille (1959-2014), philosophe français.